Suşehri (district), een Turks district in de provincie Sivas
 Suşehri (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Suşehri